De femte Panafrikanska spelen genomfördes 20 september – 1 oktober 1991 i Kairo, Egypten. 43 nationer deltog i 18 olika sporter. Här följer resultaten i friidrott.

Män
100 meter
1 Frankie Fredericks, Namibia, 10,18
2 Davidson Ezinwa,  Nigeria, 10,24
3 Emmanuel Tuffour,  Ghana, 10,30
200 meter 
1 Frankie Fredericks,  Namibia, 20,28
2 Emmanuel Tuffour,  Ghana, 20,59
3 Daniel Phillip,  Nigeria, 20,62
400 meter
1 Samson Kitur,  Kenya, 45,40
2 Sunday Bada,  Nigeria, 45,81
3 Francis Ogola,  Uganda, 46,21
800 meter
1 William Tanui,  Kenya, 1.47,40
2 Robert Kibet,  Kenya, 1.47,69
3 Kennedy Osei,  Ghana, 1.48,41
1 500 meter
1 William Kimei,  Kenya, 3.41,97
2 Desta Asgedom, Etiopien,  3.42,65
3 Alemayehu Roba, Etiopien,  3.42,91
5 000 meter
1 Fita Bayisa, Etiopien, 13.36,91
2 Ibrahim Kinuthia,  Kenya, 13.37,67
3 Ondoro Osoro,  Kenya, 13.38,60
10 000 meter
1 Thomas Osano,  Kenya, 27.56,45
2 William Koech, Kenya, 27.56,86
3 Chala Kelile, Etiopien,  28.11,73
Maraton
1 Tena Negere, Etiopien,  2:31.17
2 Ernest Tjela,  Lesoto, 2:31.42
3 Allaoua Khélil,  Algeriet, 2:32.29
3 000 meter hinder
1 Moses Kiptanui,  Kenya, 8.27,09
2 William Mutwol,  Kenya, 8.28,29
3 Johnstone Kipkoech,  Kenya, 8.33,88
110 meter häck
1 Judex Lefou,  Mauritius, 14,12
2 Noureddine Tadjine,  Algeriet, 14,17
3 Emeka Osaji,  Nigeria, 14,22
400 meter häck
1 Erick Keter,  Kenya, 48,95
2 Gideon Yego,  Kenya, 49,09
3 Amadou Dia Bâ,  Senegal, 49,12
Höjdhopp
1 Othmane Belfaa,  Algeriet, 2,18
2 Boubacar Guèye,  Senegal, 2,16
3 Yacine Mousli,  Algeriet, 2,16
Stavhopp
1 Sami Si Mohamed,  Algeriet, 5,20
2 Belgacem Touami,  Algeriet, 5,10
3 Kersley Gardenne,  Mauritius, 5,00
Längdhopp
1 George Ogbeide,  Nigeria, 8,22
2 Yusuf Alli,  Nigeria, 7,81
3 James Sabulei,  Kenya, 7,72
Tresteg
1 James Sabulei,  Kenya, 16,53
2 Paul Nioze,  Seychellerna, 16,50
3 Benjamin Koech,  Kenya, 16,26
Kula
1 Chima Ugwu,  Nigeria, 17,64
2 Adewale Olukoju,  Nigeria, 17,58
3 Martin Mélagne, Elfenbenskusten, 17,33
Diskus
1 Adewale Olukoju,  Nigeria, 59,22
2 Mohamed Naguib Hamed,  Egypten, 55,32
3 Hassan Ahmed Hamad,  Egypten, 54,90
Slägga
1 Sherif Farouk El Hennawi,  Egypten, 67,58
2 Hakim Toumi,  Algeriet, 63,12
3 Magdi Zakaria Abdallah,  Egypt, 62,10
Spjut
1 Christian Okemefula,  Nigeria, 77,14
2 Pius Bazighe,  Nigeria, 71,78
3 James Saina,  Kenya, 71,44
Tiokamp
1 Mourad Mahour Bacha,  Algeriet, 7 431
2 Tommy Ozono,  Nigeria, 7 163
3 Sid Ali Sabour,  Algeriet, 6 956
Gång 20 km
1 Shemsu Hassan, Etiopien,  1:29.04
2 Abdelwahab Ferguène,  Algeriet, 1:35.21
3 Abderrahmane Djebbar,  Algeriet, 1:38.11
4 x 100 meter
1  Nigeria, 39,36
2  Sierra Leone, 39,66
3  Senegal, 40,00
4 x 400 meter
1  Kenya, 3.03,14
2  Nigeria, 3.03,72
3  Ghana, 3.08,18

Kvinnor
100 meter
1 Mary Onyali,  Nigeria, 11,12
2 Beatrice Utondu,  Nigeria, 11,13
3 Rufina Uba,  Nigeria, 11,43
200 meter
2 Tina Iheagwam,  Nigeria, 22,82
2 Fatima Yusuf,  Nigeria, 22,84
3 Christy Opara-Thompson,  Nigeria, 23,68
400 meter
1 Fatima Yusuf,  Nigeria, 50,71
2 Charity Opara,  Nigeria, 51,23
3 Airat Bakare,  Nigeria, 52,98
800 meter
1 Maria de Lurdes Mutola,  Moçambique, 2.04,02
2 Zewde Haile Mariam,  Etiopien, 2.04,99
3 Gladys Wamuyu,  Kenya, 2.07,14
1 500 meter
1 Susan Sirma,  Kenya, 4.10,68
2 Margaret Kigari,  Kenya, 4.12,34
3 Getenesh Urge, Etiopien,  4.12,38
3 000 meter
1 Susan Sirma, Kenya, 8.49,33
2 Luchia Yishak, Etiopien, 8.51,04
3 Delillah Asiago,  Kenya, 8.55,53
10 000 meter
1 Derartu Tulu, Etiopien,  33.40,37
2 Lydia Cheromei,  Kenya, 33.53,00
3 Tigist Moreda, Etipoien,  33.59,76
100 meter häck
1 Ime Akpan,  Nigeria, 13,44
2 Taiwo Aladefa,  Nigeria, 13,51
3 Nicole Ramalalanirina,  Madagaskar, 13,70
400 meter häck
1 Marie Womplou, Elfenbenskusten, 57,35
2 Omolade Akinremi,  Nigeria, 58,16
3 Omotayo Akinremi,  Nigeria, 58,85
Höjdhopp
1Lucienne N'Da, Elfenbenskusten,  1,83
2 Ifeanyi Aduba,  Nigeria, 1,73
3 Stella Agbaegbu,  Nigeria, 1,70
Längdhopp
1 Chioma Ajunwa,  Nigeria, 6,67
2 Beatrice Utondu,  Nigeria, 6,50
3 Christy Opara-Thompson , Nigeria, 6,33
Kula
1 Hanan Ahmed Khaled,  Egypten, 14,88
2 Elizabeth Olaba,  Kenya, 14,83
3 Mariam Nnodu,  Nigeria, 14,66
Diskus
1 Hanan Ahmed Khaled,  Egypten,  48,32
2 Hiba Meshili Abu Zaghari,  Egypten, 46,88
3 Wilma Brendenham,  Namibia, 46,42
Spjut
1 Seraphina Nyauma,  Kenya, 51,94
2 Ann Otutu,  Nigeria, 50,54
3 Matilda Kisava,  Tanzania, 46,58
Sjukamp
1 Rita Izojie,  Nigeria, 5 383
2 Oluchi Elechi,  Nigeria, 5 320
3 Nacèra Zaaboub,  Algeriet, 5 253
Gång 5 000 meter bana
1 Agnetha Chelimo,  Kenya, 24.25,00
2 Grace Karimi,  Kenya, 24.33,86
3 Dounia Kara,  Algeriet, 25.27,03
4 x 100 meter
1 Nigeria, 44,21
2 Elfenbenskusten, 45,86
3 Madagaskar, 45,96
4 x 400 meter
1 Nigeria, 3.31,05
2 Kenya, 3.41,20
3 Elfenbenskusten, 3.44,06

Externa länkar
GBR Athletics

Friidrottsåret 1991
Afrikanska mästerskap i friidrott
Friidrott vid afrikanska spelen
Friidrottare